Gorodisxe (Penza), ciutat de la província de Penza, a Rússia
 Gorodisxe (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Gorodisxe (Sverdlovsk), poble de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Gorodisxe (Vladímir), poble de la província de Vladímir, a Rússia